Rituele onderdompeling of besprenkeling met water:
 Doop (sacrament), het christelijk sacrament
 Doop met de Heilige Geest, de door Jezus verwoorde belofte van God de Vader, door welke de discipelen 'kracht uit den hoge' zouden ontvangen
 Doopsel van Jezus of Doop van de Heer, het feest dat de doop van Jezus in de Jordaan gedenkt en in de Katholieke en Anglicaanse Kerk de afsluiting van de kersttijd aangeeft
 Griekse doop, een doopsacrament met een eigen ritueel en feestelijkheden
 Kinderdoopsel of kinderdoop, de doop van kleine kinderen
 Volwassenendoop, een doop van (bijna-)volwassenen of adolescenten, zoals onder andere gangbaar bij doopsgezinden en baptisten, alsook bij personen die als kind niet gedoopt zijn
 Nooddoop, in de Rooms-Katholieke Kerk: het toedienen van het doopsel aan een persoon in stervensgevaar door iemand die geen diaken of priester is, gemotiveerd door de overtuiging dat de doop de erfzonde afwast

Overige
 Ontgroening (studenten) en Studentendoop, een ritueel in de studentenwereld
 Scheepsdoop, een ritueel voor nieuwe schepen
 doteren, dopering - het aanbrengen van vreemde atomen in een zuivere stof of verbinding 
 Doop (muziek), een Nederlands danceduo
Doop (single), een single uit 1993 van dit duo
 D.O.O.P. of Democratic Order of Planets, een fictieve organisatie uit de Amerikaanse animatieserie Futurama
 Luchtdoop, de eerste luchtreis van een persoon of vliegtoestel
 Vuurdoop, de eerste keer dat een soldaat bij gevechtshandelingen betrokken raakt; spreekwoordelijk wordt de term gebruikt om aan te geven dat iemand een beproeving doormaakt

Zie ook
 Peterschap, dooppeters en doopmeters
 Anabaptisme, wederdopers
 Catechumeen, doopleerling
 Doping, het gebruik van prestatieverbeterende middelen
 Dope (doorverwijspagina)